Paulownia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Paulownia ingår i familjen Paulowniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Paulownia

en:Paulownia